Kevin White peut faire référence à :
 Kevin White (né en 1992), joueur de football américain ;
 Kevin White (1929-2012), homme politique américain.